Antoní (escriptor), poeta romà d'epigrames i versos iàmbics, amic i contemporani de Plini el Jove (s. I - II).
 Antoní (filòsof), filòsof neoplatònic del .
 Antoní Gemine (Antoninus Geminus), príncep romà, fill de Marc Aureli i Faustina, germà bessó de l'emperador Còmmode.
 Antoní Liberal, autor d'una obra mitogràfica, anomenada Recull de metamorfosis (en grec Μεταμορφώσεων Συναγωγή).
 Antoní Massaguer (? - Berga, 2000), militant independentista català 
 Antoní de Pàmies (Pàmies, v. 453 - v. 506), religiós, màrtir i sant.
 Antoní Pius, emperador romà
 Antoní Soler de Lloberas i Quintanas (Gaià, 1819 -1892), hisendat i delegat a l'Assemblea de Manresa.
 Honorat Antoní, bisbe de Constantia a Àfrica en temps del vàndal Genseric (s. V).
 Quint Hateri Antoní, cònsol romà l'any 53.
Altres
 Itinerari d'Antoní